Groag ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Groag (1873–1945), österreichischer Althistoriker und Bibliothekar
 Jacqueline Groag (1903–1986), Pionierin des Textildesign
 Jacques Groag (1892–1962), tschechischer Architekt